Tweed River ist der Name folgender Flüsse: 

* Tweed River (Waiau Toa / Clarence River), Nebenfluss des Waiau Toa / Clarence River, Neuseeland
 Tweed River (Blackwood River), Nebenfluss des Blackwood River in Western Australia, Australien
 Tweed River (Tasmansee), Fluss in New South Wales, Australien
 Tweed River (White River), Nebenfluss des White River in Vermont, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 River Tweed